Анатолий Грешневиков:
 Грешневиков, Анатолий Николаевич (род. 1956) — российский политик, писатель, член Союза писателей России.
 Грешневиков, Анатолий Константинович (1935—1991) — советский учёный-электрофизик, лауреат Государственной премии СССР.